Hemgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hemgöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Hemgöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Hemgöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Hemgöl (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Hemgölen (Barkeryds socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Hemgölen (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Hemgölen (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (5,02 ha)
Hemgölen (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Hemgölen (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (2,8 ha)
Hemgölen (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Hemgölen (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (5,75 ha)
Stora Hemgöl, sjö i Vimmerby kommun, 
Hemgölen (Kisa socken, Östergötland, 641963-149141), sjö i Kinda kommun,  (18,7 ha)
Hemgölen (Kisa socken, Östergötland, 642559-148486), sjö i Kinda kommun, 
Hemgölen (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Hemgölen (Oppeby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Hemgölen (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Hemgölen (Västra Eneby socken, Östergötland, 643855-148513), sjö i Kinda kommun, 
Hemgölen (Västra Eneby socken, Östergötland, 644093-148510), sjö i Kinda kommun,  (6,2 ha)
Hemgölen (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (7,89 ha)

Se även
Hemgylet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn